Kokoschnik (russisch: Кокошник) ist eine russische Bezeichnung für:
 ein dekoratives Architekturelement aus dem 17. Jahrhundert Kokoschnik (Architektur)
 eine traditionelle haubenförmige Kopfbedeckung verheirateter Frauen Kokoschnik (Kleidung)
 danach benannt eine Punze bei St. Petersburger Goldschmuck, v. a. bei Fabergé